Kings Mountain ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kings Mountain (Kalifornien) im San Mateo County
 Kings Mountain (North Carolina) im Gaston County

Siehe auch:
 Schlacht am Kings Mountain in North Carolina (1780)
 Kings Mountain National Military Park in South Carolina